Le nom Neil McCarthy est porté par les personnes suivantes :
 Neil McCarthy (1932 – 1985), un acteur britannique ;
 Neil McCarthy (1888 – 1972), un avocat américaine de l'industrie du film et un éleveur de chevaux ;
 Neil McCarthy (né en 1974), un joueur anglais de rugby à XV ;
 Neil McCarthy (né en 1967), le référenceur (SEO)

Voir aussi